La filogenètica computacional (Computational phylogenetics en anglès) és l'aplicació de mètodes i programes d'algorismes computacionals a les anàlisis de la filogenètica.

L'objectiu és formar un arbre filogenètic que representi una hipòtesi sobre l'antecessor evolutiu d'un grup de gens espècies o altres tàxons. Per exemple aquestes tècniques han estat usades per explorar l'arbre familiar de les espècies d'homínids i les relacions entre gens específics compartits per molts tipus d'organismes.

Referències

Enllaços externs 
 PHYLIP, a freely distributed phylogenetic analysis package
 PAUP, a similar analysis package available for purchase
 MrBayes , a program for the Bayesian estimation of phylogeny (software wiki)
 BAli-Phy, a program for simultaneous Bayesian estimation of alignment and phylogeny.
 Treefinder, a graphical analysis environment for molecular phylogenetics
 Modeltest , a program for selecting appropriate substitution models for nucleotide sequences
 CIPRES: Cyberinfrastructure for Phylogenetic Research
 Phylogenetic inferring on the T-REX server
 List of phylogeny programs
 GENOME TREES AND THE NATURE OF GENOME EVOLUTION - Annual Review of Microbiology

Filogènia